Lagourgue est le patronyme de plusieurs personnalités politiques françaises de l'île de La Réunion, département d'outre-mer dans le sud-ouest de l'océan Indien :
Adrien Lagourgue (1874-1945), ancien maire de Saint-Leu (La Réunion), Président du Conseil général de La Réunion (1920-1943).
Jean-Louis Lagourgue (né en 1947), sénateur de La Réunion.
Pierre Lagourgue (1921-1998).